230 км (230-й кіломе́тр; Дві́сті тридця́тий кіломе́тр) — мітка відліку відстані в кілометрах на лінійних об'єктах.

Власна назва таких об'єктів:

Залізничні роздільні, зупинні пункти та платформи

230 км — зупинний пункт Знам'янської дирекції Одеської залізниці у Кіровоградській області на лінії Чорноліська — Помічна
 230 км — колійний пост Херсонської дирекції Одеської залізниці у м. Миколаїв на лінії Миколаїв — Миколаїв-Вантажний
 230 км — зупинний пункт Дніпровської дирекції Придніпровської залізниці у Дніпропетровській області на лінії Дніпро-Головний — Синельникове I

Див. також 
 Список залізничних станцій і роз'їздів України (2)